Wehrda steht für:

 Wehrda (Marburg), Stadtteil von Marburg an der Lahn
 Wehrda (Haunetal), Ortsteil der Gemeinde Haunetal

Siehe auch:
 Werda (Begriffsklärung)